Йоаким Андерсен (; ) — датский футболист, защитник английского клуба «Кристал Пэлас» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Андерсен является воспитанником академии «Мидтьюлланна». В 2013 году перешёл в нидерландский клуб «Твенте», предварительно пройдя просмотр. Играл за вторую команду. Дебютировал за неё 8 ноября 2013 года во встрече против «Телстара». В общей сложности провёл за неё 38 матчей.

Игроком основной команды стал в сезоне 2014/15. 6 марта 2015 года дебютировал в Эредивизи поединком против «Виллем II», выйдя на замену на 70-й минуте вместо Хидде тер Авеста. Всего в дебютном сезоне провёл 7 встреч, 5 из них начинал в основном составе. Забил один мяч, 22 марта в ворота «Гронингена»

В марте 2015 года Андерсен продлил свой контракт на три сезона, до лета 2018 года. В сезоне 2015/16 был основным игроком, но подвергался ротации. Провёл 18 встреч, все — в основном составе, также забил один мяч, 12 декабря 2015 года в ворота «Де Графсхапа».

В июле 2021 года перешёл в «Кристал Пэлас».

Карьера в сборной 
Основной игрок юношеских и молодёжных сборных Дании. Принимал участие в отборочных турнирах к чемпионатам Европы 2014 и 2015 среди юношей до 19 лет, однако в финальную часть вместе со сборной не выходил. 8 сентября 2015 года дебютировал в молодёжной сборной Дании, выйдя на замену в товарищеском матче против сверстников из Украины.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Олимпик Лион»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»